Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym – rozegrane zostały po raz pierwszy w 1958 roku w Budapeszcie, Węgry. Organizacją mistrzostw zajmuje się ETTU.

Historia

Zwycięzcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Europejskiej Federacji Tenisa Stołowego

!